est la formule brute de plusieurs isomères.

 
 propan-1-ol ou n-propanol, numéro CAS 
 propan-2-ol ou isopropanol, numéro CAS 

 Ether
 méthoxyéthane, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,